Starzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Starzmann (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Starzmann (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer